

Chimica 
Soda – nome in disuso del sale carbonato di sodio
Soda caustica – nome commerciale della base idrossido di sodio

Altro 
Soda – bevanda analcolica gassata
Soda – acqua frizzante usata come digestivo o ingrediente
Antonio Soda – allenatore e calciatore italiano
Antonio Soda – magistrato e politico italiano

Altri progetti